Clipper (automerk), een voormalig automerk van Packard
Clipper (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Clipper (programmeertaal), een computerprogrammeertaal
Clipper (spelfabrikant), een voormalig bordspellenmerk (overgenomen door Parker Brothers)
Clipper - callsign van Pan American World Airways
het Engelse woord voor een klipper